Marignano – antica denominazione di Melegnano
 San Giovanni in Marignano – comune italiano della provincia di Rimini
 Renzo Marignano – attore e regista cinematografico italiano.

Pagine correlate 

Martignano (disambigua)
Marignana (disambigua)